Апрель в Париже

 Апрель в Париже — известная джазовая мелодия Каунта Бейси 1930-х годов.
 Апрель в Париже — первое фантастическое произведение Урсулы ле Гуин (1962).